Билли Браун: Браун, Билли (род. 1950) — шотландский футболист, защитник, тренер.
 Браун, Билли (1952—2013) — австралийский актёр театра, кино и телевидения, драматург.
 Браун, Билли (род. 1970) — американский телевизионный актёр.